Bullard Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bullard Hill (Massachusetts)
 Bullard Hill (New Hampshire)
 Bullard Hill (New York)